Chapman kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Michler Chapman
 Alexander Robert Chapman
 Alvan Wentworth Chapman (syn. Alvin Wentworth Chapman) 
 Frank Chapman
 James W. Chapman
 Thomas Algernon Chapman

Robotskapade auktorsförkortningar